ITK est un sigle qui peut désigner :
 Inuit Tapiriit Kanatami, une organisation canadienne qui représente plus de 50 400 Inuits ;
 ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ, le centre de formation continue en langues étrangères de Université Loránd Eötvös de Budapest, en Hongrie ;
 Insight ToolKit, une bibliothèque libre de traitement d'image ;
 ITK (Intelligence Technology Knowledge) : en agriculture, itinéraire technique ;
 ITK, une entreprise qui développe des logiciels pour l'agriculture.
 Inhibiteur de tyrosine kinase, traitement anticancéreux.